Еквил је појам који може да се односи на:

 Еквил (Алберта) — варошица у централном делу канадске провинције Алберта;
 Еквил (Калвадос) — насеље и општина у Француској у региону Доња Нормандија у департману Калвадос;
 Еквил (Манш) — насеље и општина у региону Доња Нормандија у департману Манш.